Путна — власна назва.

Топоніми

Путна (річка)
 Путна — комуна Сучавського повіту.
 Путна (Сучава) — село Сучавського повіту.
 Путнянський монастир — у селі Путна Сучавського повіту.
 Путна — село Вранчівського повіту.
 Путна — село Караш-Северінського повіту.